Frame – en enskild bild i en film eller video, se Bildruta
 Frame (snooker) – en del av en snookermatch  
 Frame Relay – en synkron paketförmedlande förbindelseorienterad nätverkstjänst